Douglas Taylor est un nom pouvant désigner:

Douglas Graham Taylor (1936-2009), homme politique provincial canadien
, entrepreneur et chercheur en exosome américain

Voir aussi

Taylor, Douglas